Аника Нони Роуз (; род. 6 сентября 1972) — американская актриса и певица. Наиболее известна по ролям в фильмах «Пони Тюнз», «Девушки мечты» и «Принцесса и лягушка».

Биография 
Роуз родилась в Блумфилде, Коннектикут. В первый раз на сцене появилась на школьном спектакле. Окончила Флоридский университет со степенью бакалавра, позже изучала драму в Американском консервативном театре в Сан-Франциско.

Карьера 
Через три месяца после переезда в Нью-Йорк получила роль в мюзикле «Свободный». Далее сыграла роль дочери Кэролайн в фильме «Кэролайн, или изменение». В 2004 году Роуз была удостоена театральной премии мира в номинации «Выдающаяся актриса» и премии «Тони» за «лучшую женскую роль» в мюзикле «Каролина, или изменение». Дебют Роуз в кино пришёлся на 1999 год с фильмом «Игра в лото». В 2003 году она исполнила роль Каи в фильме «От Джастина к Келли». В 2004 году Роуз появилась в фильме «Пережить Рождество», как певица в хоре. В 2006 году снялась в фильме «Девушки мечты», вместе с Бейонсе, Дженнифер Хадсон, Джейми Фокс и Эдди Мёрфи. Также Роуз появилась в фильмах «Просто добавь воды», «Бритва», в мультфильме «Принцесса и лягушка». В 2010 году сыграла роль Ясмин в фильме «Песни о любви». Критики описали роль Роуз, как «самую жестокую».

В 2016 году Роуз снялась в мини-сериале «Корни», ремейке одноименного мини-сериала 1977 года. Она исполнила роль Киззи, которую сыграла Лесли Аггамс в оригинальном сериале.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Блумфилда (Коннектикут)
Выпускники Флоридского университета A&M